Малка Чинка е село в Южна България. То се намира в община Крумовград, област Кърджали. До 1934 година името на селото е Якбасан сягир.

География 
Село Малка Чинка се намира в планински район.

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Крумовград